Пахаревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Пахаревка — село в Джанкойском районе Крыма.

Украина 
 Пахаревка — село в Александрийском районе Кировоградской области.